Termenul „Rieder” se poate referi la:

Denumiri geografice
Comuna Rieder din Saxonia-Anhalt
Localitate ce aparține de Aislingen, din Bavaria
Localitate ce aparține de Marktoberdorf
Localitate ce aparține de Rettenberg
Nume de persoane
Anna Rieder (* 1941), politiciană austriacă din partidul (SPÖ)
Ambros Rieder (1771–1855), compozitor și organist austriac
Helge Klaus Rieder (* 1957), profesor universitar de economie-informatică
Hermann Rieder (1858–1932), medic radilog german
Ignatius Rieder (1858−1934), episcop de Salzburg
Ivan Rieder (* 1976), sportiv elvețian
Josef Rieder (* 1932), schior austriac
Norbert Rieder (* 1942), zoolog și politician german
Philipp Wilhelm von Rieder (?–1622), Hofmarschall (administrator) la curtea lui Rudolf (Anhalt-Zerbst) von Zerbst/Anhalt
Sepp Rieder (* 1939), politician austriac din partidul (SPÖ)
Wilhelm August Rieder (1796–1880), pictor și grafician austriac